Juliette – nome proprio di persona femminile francese, corrispondente all'italiano Giulietta
 Juliette – romanzo del Marchese de Sade
 Sainte-Juliette – comune francese del dipartimento del Tarn e Garonna, nella regione dell'Occitania
 Sainte-Juliette-sur-Viaur – comune francese del dipartimento dell'Aveyron nella regione dell'Occitania
 Mademoiselle Juliette – singolo di Alizée, tratto dall'album Psychédélices
 Juliette and the Licks – gruppo musicale statunitense
 Roméo et Juliette – sinfonia di Hector Berlioz

Pagine correlate 

Giulietta
Juliet
Julietta